Amerikai Egyesült Államok
Magnet (Illinois)
Magnet (Indiana)
Magnet (Kalifornia)
Magnet (Nebraska)
Magnet (Texas)
 Franciaország
Magnet (Allier)

Egyéb
Magnet (album), Robin Gibb 2003-as szólóalbuma